Chepkirui ist der Familienname von:

 Emmy Chepkirui (* 1988), kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin 
 Irene Chepkirui Makori (* 1982), kenianische Langstreckenläuferin
 Joyce Chepkirui (* 1988), kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Purity Chepkirui (* 2003), kenianische Mittelstreckenläuferin 
 Sheila Chepkirui (* 1990), kenianische Langstreckenläuferin, Afrikameisterin

Siehe auch:
 Eunice Jepkirui Kirwa